

Acronyme
 Ména, est une agence de presse israélienne francophone.

Toponyme 
 Ména, est une ville malienne dans le cercle de Kolondiéba

Patronyme
 Jean-Louis Ména est un général français.